Huchard ist der Familienname folgender Personen:

 Stéphane Huchard (* 1964), französischer Jazz-Schlagzeuger und Komponist
 Viviane Huchard (1946–2005), französische Kuratorin und Museumsdirektorin